Моншове́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Моншове — в департаменте Кальвадос.
 Моншове — в департаменте Ивелин.